Diese Liste der Träger des norwegischen Kriegskreuzes enthält alle Träger des norwegischen Kriegskreuzes, des höchsten norwegischen Ordens. (Stand: Dezember 2011)

Anmerkungen und Einzelnachweise

Literatur 
 Erik Gjems-Onstad (Hg.): Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren. Grøndahl og Dreyers Forlag, Oslo, 1995, ISBN 978-8-25042-190-5 (norweg.).
 Paul Ohm Hieronymussen: Handbuch Europäischer Orden in Farbe. Universitas Verlag, Berlin 1975, ISBN 3-8004-0948-8.

Weblinks  	 
 Offizielle Webseite des norwegischen Königshauses in englischer Sprache
 Krigskorset (norweg.)
 Liste der Ordensempfänger 1941-1949
 Vedtak om endring i statutter for krigskorset (norweg.)

Liste (Verdienstordensträger)